Сиверт Хёйм (; род. 22 января 1976 года) — норвежский певец, наиболее известен как вокалист рок-группы «Madrugada». После того, как группа распалась по причине смерти Роберта Бураса в 2007 году, он стал пользоваться успехом как сольный исполнитель; также является фронтменом группы «The Volunteers», с которой в 2006 году выпустил альбом Exiles.

Ранние годы и личная жизнь 
Хёйм — сын преподавателя лесного хозяйства Асбьёрна Хёйма и политика Ёрун Древлан. Родом из местечка Клеива расположенного вблизи Сортланна. Прежде, чем в 1995 году переехать в Осло, посещал Сортланнскую гимназию. После её окончания получил степень бакалавра по специальности «История» в Университете Осло.

Музыкальная карьера

Madrugada 
Хёйм получил известность в конце 1990-х годов, когда «Madrugada» выпустила в Норвегии свой дебютный альбом Industrial Silence. Участниками группы были: Сиверт Хёйм (вокал), Фроде Якобсен (бас-гитара) и Роберт Бурас (гитара). После смерти Бураса 12 июля 2007 Хёйм и Якобсен приняли решение закончить запись своего последнего альбома. Альбом под названием Madrugada был выпущен 21 января 2008. После выхода альбома группа объявила о том, что прекратит существование после прощального тура. Последний концерт состоялся 15 ноября 2008 года в Осло Спектрум.

Сольная карьера 

В последние несколько лет имел успех в качестве сольного исполнителя, выпустив альбомы Ladies and Gentlemen of the Opposition (2004), Moon Landing (2009), Long Slow Distance (2011) и другие.

Хёйм создал собственную группу The Volunteers, в которую вошли:
 Сиверт Хёйм: вокал/гитара/автор песен
 Като Салса: гитара/клавишные
 Бьорге Фёрдхем: барабаны/шейкер/бубен
 Руди Николаисен: бас-гитара (на живых выступлениях)
 Калле Густафсон Эренхолм: бас-гитара (на запись)
 Кристер Кнутсен: гитары/клавишные

В 2006 году вместе с группой «The Volunteers» выпускает альбом Exiles. Он гастролировал со своей группой в мае 2007 играя на фестивалях по всей Норвегии. В декабре 2009 года он закончил ещё один тур со своей группой. В апреле 2012 в интервью на греческом радио, он четко заявил, что не будет выпускать других альбомов с группой «The Volunteers».

В сентябре 2010 года Сиверт Хёйм выпустил песню «Prisoner of the road» в целях повышения осведомленности для Норвежского совета по делам беженцев, которая стала лауреатом Норвежского национального телемарафона.

В 2015 году, песня «Black & Gold» была выбрана как опенинг для норвежского сериала «Оккупированные» ().

Дискография

Альбомы 
С группой Madrugada
 1999: Industrial Silence
 2001: The Nightly Disease
 CD: The Nightly Disease Vol. II
 2002: Grit
 2005: The Deep End
 2005: Live at Tralfamadore
 2008: Madrugada
Сольные

С группой the Volunteers

Как приглашенный вокалист
 2013: Вокал для песни «Phoenix» из альбома Satyricon блэк-метал группы Satyricon

Синглы 
Сольные

С группой the Volunteers

Примечания

Ссылки 
 

Авторы-исполнители Норвегии